

Pessoas
Ben Harper
Derek Harper

Localidades
Harper (Iowa)
Harper (Kansas)
Harper (Texas)
Condado de Harper

Outros
16254 Harper

Desambiguação